Шараповская волость — волость в составе Звенигородского уезда Московской губернии. Существовала до 1922 года. Центром волости с 1919 года была Экономия Искевича.

По данным 1919 года в Шараповской волости было 15 сельсоветов: Аниковский, Богачевский, Власовский, Волковский, Мартьяновский, Михайловский, Никифоровский, Никольский, Пронский, Рязанский, Татарковский, Троицкий, Часовенский, Часцовский и Шараповский.

В 1921 году Аниковский, Власовский и Рязанский с/с были упразднены, а Мартьяновский с/с переименован в Белозеровский.

По данным 1922 года в Шараповской волости было 8 сельсоветов: Богачевский, Волковский, Михайловский, Никольский, Троицкий, Часовенский, Часцовский и Шараповский.

19 декабря 1922 года Шараповская волость была упразднена. При этом селение Часцы было передано в Перхушковскую волость; селения Белозерово, Богачево, Брехово, Мартьяново, Пестово, Покровское, Раево, Тарасково, Ястребки — в Ивано-Шныревскую волость; селения Аниково, Боровики, Брыково, Волково, Хохлы и Чигирево — в Ягунинскую волость; селения Апарина Гора, Бушарино, Власово, Иванино, Машонки, Михайловское, Никольское, Никифоровское, Ново-Липки, Петелино, Пронское, Рязань, Татарки, Троицкое, Хотяжи, Часовня и Шарапово — в Кубинскую волость.

Примечания 

Волости Звенигородского уезда Московской губернии